«Поцелуй» () — немой короткометражный романтический фильм Уильяма Хейса. Это самый первый фильм, где запечатлён поцелуй. На плёнку заснята финальная сцена из мюзикла Вдова Джонс. Премьера состоялась в Канаде 21 июля 1896 года.

В ролях 
 Мэй Ирвин — вдова Джонс
 Джон Райс — Билли Байкс

Сюжет 
Мужчина и женщина целуются.

Представление зрителям 
Премьера прошла в Вест Энд Парк. Фильм состязался с кинематографом братьев Люмьер и 27 июня 1896 года показ фильма состоялся в Монреале.

Фильм «Поцелуй» был показан в West End Park в Оттаве 21 июля 1896 года и долгое время считался первым публично показанным в Канаде фильмом. Позже оказалось что чуть меньше месяца до этого, 27 июня 1896 года, Синематограф братьев Люмьер уже показывал различные фильмы в Монреале.

Награды 
В 1999 году фильм попал в Библиотеку Конгресса.

Ссылки 
 Поцелуй на Youtube.
 Поцелуй в Библиотеке Конгресса
 Биография Маи Ирвин с фильмом Поцелуй

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Уильяма Хейса
Национальный реестр фильмов
Короткометражные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы США 1896 года
Поцелуи в культуре и искусстве
Экранизации пьес